L'édition 2010 du tournoi de Chine s'est déroulée du 4 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Pour cause de mauvais temps, la fin de la finale du simple messieurs a dû être reportée au lundi , retardant ainsi d'un jour la date de fin du tournoi initialement prévue. Avant l'interruption du match, Novak Djokovic menait 3-1 au premier set contre David Ferrer.
 Le tenant du titre Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant David Ferrer en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2010)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Chine
ATP 2010
Sport en Chine en 2010
Tennis en octobre 2010
Compétition de tennis à Pékin